Турський грош — французька срібна монета.
 Турський лівр — одна з основних валют Франції (близько 1230—1803 рр.)
 Парвус Турський — монета в півтурнози, карбувалася королем Франції Філіпом IV з 1295 по 1303 рік.

 Беренгар Турський (1000—1088) французький філософ і теолог, представник ранньої схоластики.
 Григорій Турський (538—594) — єпископ Туру і франкський історик; прозваний «батьком французької історії».
 Збігнєв Турський (1908—1979) — польський композитор, диригент і педагог.
 Мартин Турський (317—397) — римський офіцер, християнський священик, святий. Єпископ Турський (371—397). Засновник капеланства.
 Турський Олег Валерійович (* 1981) — український, білоруський та молдавський футболіст, півзахисник, нападник, український тренер.
 Фелікс Турський (1729—1800) — Луцький єпископ РКЦ у 1771—1790 рр.

 Турський заказник — гідрологічний заказник на території Камінь-Каширського району Волинської області.
 Турський трамвай — трамвайна мережа французького міста Тур.

Також 
 Туровський